Джон То́мас:
 Томас, Джон Кёртис (1941—2013) — американский легкоатлет, мировой рекордсмен по прыжкам в высоту (1960—1961).
 Томас, Джон Мейриг (1932—2020) — валлийский химик.
 Томас, Джон Флойд (младший) (род. 1936) — американский серийный убийца, осуждённый за убийство семи женщин в 1970—1980 годах.
 Томас, Джон (род. 1960) — канадский фигурист.
 Томас, Джон (род. 1975) — американский баскетболист.
 Томас, Джон (1896—1980) — ирландский футболист, участник летних Олимпийских игр 1924.